Das Dameneinzel der Wimbledon Championships 1892 war ein Tenniswettbewerb in London.

Charlotte Dod siegte in der Challenge Round gegen Blanche Bingley-Hillyard und errang damit ihren dritten Titel.

Challenge Round

All-Comers-Wettbewerb

Quelle 
 J. Barrett: Wimbledon: The Official History of the Championships. HarperCollins Publishers, London 2001, ISBN 0-00-711707-8, S. 251.

Dameneinzel
1892